Список видів роду Baccharis:

Список, який містить 430 визнаних видів роду Baccharis, складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Baccharis на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Baccharis на сайті «International Plant Names Index» 
 Baccharis на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Baccharis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Baccharis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Baccharis
Baccharis